De Wijngaardstraat is een straat in de  binnenstad van de Nederlandse plaats Venlo.

Locatie 

De straat loopt in noordwestelijke richting van de Kwartelenmarkt tot aan de kruising Maasstraat/Bastion/Tegelpoort.

Geschiedenis 
De oorspronkelijke Wijngaardstraat is waarschijnlijk begonnen als zandweg in de wijk Klein Italië. In deze wijk lagen in de middeleeuwen veelal pakhuizen die werden gebruikt voor opslag van in de haven aangeleverde goederen. Tot circa 1867 liep het straatje van de Jodenstraat tot de stadsmuur. Via 't Hetje, de Kolenstraat en de Nieuwe Poort was de Werf en de haven bereikbaar.

De oorspronkelijke Wijngaardstraat is verdwenen. Het wijkje waarvan de Wijngaardstraat onderdeel was, het Hetje, werd gesloopt in de jaren dertig van de twintigste eeuw. Venlo is echter nog steeds een Wijngaardstraat rijk. De straat ligt iets noordelijker dan de oorspronkelijke straat. Het Romerhuis, een rijksmonument en een der oudste Venlose panden ligt tegenwoordig aan de Wijngaardstraat.

Zie ook 
 Lijst van rijksmonumenten in Venlo (plaats)

Externe link 
 Omschrijving Romerhuis op gemeentelijke monumentensite

Straat in Venlo binnenstad